Појам Палма може да се односи на:
 Палме,
 Палма де Мајорка,
 Палма (Сиракуза)
 Палма (Трапани)